James McNeill (politicus) (1869 - 1938), Iers politicus en gouverneur-generaal van de Ierse Vrijstaat
 James McNeill Whistler, Amerikaans schilder